Plaats in Indonesië
Lubuk Resam (Seluma Utara), een plaats in het regentschap Seluma van de provincie Bengkulu, Sumatra
Lubuk Resam (Cermin Nan Gedang), een plaats in het regentschap Sarolangun van de provincie Jambi, Sumatra
Lubuk Resam (Kedurang), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan van de provincie Bengkulu, Sumatra